

Емметт — місто, штат Айдахо
 Емметт — місто, штат Канзас
 Емметт — селище, штат Мічиган

Див. також 
 Еммет